Грёнман () — шведская фамилия. Известные носители:

 Грёнман, Туомас (род. 1991) — финский биатлонист.
 Грёнман, Туомас Оскар (род. 1974) — финский хоккеист.